Huang-kang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangzhou (ort i Kina), Hubei, 
 Huanggang (häradshuvudort), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar